Евріархеоти () — тип археїв.

До евріархеотів належать метаноутворюючі археї (наприклад, ), екстремальні галофіли (наприклад, ) і деякі екстремальні термофіли (наприклад, ). Їх відділяють від інших археїв, спираючись на послідовностях рРНК.

Філогенія 
Сучасна прийнята таксономія базується на даних List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) і Національного центру біотехнологічної інформації ()
, а також дослідженнях 16S рРНК, реліз 106 'The All-Species Living Tree' Project.

♠ — штам є в NCBI, але відсутній в LPSN;
Candidatus — таксон, що, можливо, займає дане положення

Див. також 
 Археї
 Korarchaeota

Виноски 

Археї за алфавітом
 
Царства (біологія)